Renato Pimentel é um Instrumentista, compositor, produtor musical e engenheiro de som . É proprietário do estúdio de gravação The Magic Place (www.themagicplace.com.br)  e do selo de gravação Beluga Discos (www.belugadiscos.com.br) com mais de 30 músicos. Guitarrista da banda Brasil Papaya e do projeto Rock'n Camerata da Camerata Florianópolis.

História
É engenheiro mecânico formado pela  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1995, especializado no Laboratório de Vibrações e Acústica (LVA) da UFSC, técnico pela SPX Sistemas Eletroacústicos, é membro da Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC), da AES (Audio Engineering Society) e do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina (SANTACINE).

Discografia 
Projeto 12:30 – 1999 (guitarrista na música KICHUTE - Brasil Papaya)
Carne Viva – 1999 ( participação guitarra solo )
Brasil Papaya Instrumental – 1997
Seis Cordas – 2001 
Still Life – 2004 ( participação guitarra solo )
Esperanza (Brasil Papaya) - 2006
Emancipation (Brasil Papaya) DVD - 2011 
Classicos com Energia (Camerata Florianópolis & Brasil Papaya) cd e DVD - 2012
Rock'n Camerata DVD  (Camerata Florianópolis & Brasil Papaya)  DVD - 2016 

Músicos de Santa Catarina
Engenheiros de Santa Catarina